Список станцій Українських залізниць

К